Csehország
 Jestřabí, település a Zlíni járásban
 Jestřabí v Krkonoších, település a Semilyi járásban
 Kuřimské Jestřabí, település a Brno-vidéki járásban
 Pernštejnské Jestřabí, település a Brno-vidéki járásban
 Jestřabí Lhota, település a Kolíni járásban